Marshall — может означать:

 
 Marshall Amplification — английская компания по производству музыкальных звуковых усилителей.
 Marshall MG Series — серия гитарных комбо-усилителей от компании Marshall Amplification.
 Marshall Mk. 2 — перспективный боевой пистолет США. Калибр 0.50 Marshall, ёмкость магазина 20 патронов, прицельная дальность до 75 м.

См. также 
 Маршалл